«Изгои» () — американский кинофильм режиссёра Фрэнсиса Форда Копполы, вышедший на экраны в 1983 году. Экранизация одноименного романа С. Э. Хинтон.

Сюжет 
Маленький городок в штате Оклахома, 1960-е годы. В извечном конфликте противостоят друг другу банды подростков, разделённых по имущественному признаку: в северной части города, где проживают бедные семьи, — «Бриолинщики», а в южной — «Тузы» из благополучных семей. Однажды в летнем кинотеатре юные «бриолинщики» Понибой и Джонни познакомились с девушками из южной части города. Желая проучить наглецов, группа «тузов» поздней ночью выследила и напала на Понибоя и Джонни. Защищая друга, Джонни убивает одного из нападавших. Теперь друзьям приходится отправиться в бега…

В ролях 
 С. Томас Хауэлл — Понибой Кёртис
 Мэтт Диллон — Даллас Уинстон
 Ральф Мачио — Джонни Кейд
 Патрик Суэйзи — Дэррел Кёртис
 Дайан Лейн — Черри Вэланс
 Роб Лоу — Содапоп Кёртис
 Эмилио Эстевес — «Ту-бит» Мэттьюз
 Том Круз — Стив Рэндл
 Лейф Гэрретт — Боб Шелдон
 Гленн Уитроу — Тим Шепард
 Том Уэйтс — Бак Меррилл
 София Коппола — маленькая девочка
 С. Э. Хинтон — медсестра
 Мишель Мейринк — Марша

Саундтрек 
Кроме музыки к фильму, написанной отцом режиссёра Кармайн Копполой, в фильме звучат следующие композиции:

Ссылки 
 Официальный сайт фильма и книги
 
  

Фильмы-драмы США
Фильмы Фрэнсиса Форда Копполы
Фильмы США 1983 года
Молодёжные фильмы
Фильмы о насилии в школах
Экранизации романов США